Comitatul Eddy sau Eddy County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Eddy County, New Mexico 
 Eddy County, North Dakota